Käru kan syfta på följande platser:

Estland 

 Käru, Järvamaa, en småköping i Türi kommun i landskapet Järvamaa, 
 Käru, Lääne-Virumaa, en by i Väike-Maarja kommun i landskapet Lääne-Virumaa, 
 Käru, Pärnumaa, en by i Lääneranna kommun i landskapet Pärnumaa
 Käru jõgi, ett vattendrag i landskapen Raplamaa och Pärnumaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar